Серге́й Ивано́в:

 
 
 
 
 Иванов, Сергей Аркадьевич (род. 1956) — российский историк, специалист в области истории византийской и древнерусской культуры.
 Иванов, Сергей Борисович (род. 1953) — российский государственный деятель, генерал-полковник, глава Администрации Президента РФ, министр обороны и вице-премьер.
 Иванов, Сергей Валентинович (1852—1925) — русский общественный деятель, сенатор, председатель Петербургской городской думы.
 Иванов, Сергей Валерьевич (род. 1975) — российский велогонщик.
 
 Иванов, Сергей Вениаминович (род. 1966) — французский композитор и флейтист.
 Иванов, Сергей Викторович (род. 1960) — российский учёный в области физики наногетероструктур, директор ФТИ РАН.
 
 Иванов, Сергей Владиславович (род. 1955) — советский и российский физик, академик РАН.
 Иванов, Сергей Вячеславович (род. 1974) — глава города Липецка (2015—2019).
 Иванов, Сергей Григорьевич (род. 1952) — русский писатель-фантаст.
 Иванов, Сергей Евгеньевич (род. 1947) — российский дипломат.
 
 Иванов, Сергей Ильич (род. 1957) — украинский график и живописец.
 Иванов, Сергей Леонидович (1880—1960) — российский и советский ботаник, биохимик, физиолог растений.
 Иванов, Сергей Леонидович — советский мотогонщик, Заслуженный мастер спорта СССР (1991).
 Иванов, Сергей Макарович (1926—1999) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Сергей Михайлович (1908—1984) — доктор медицинских наук, профессор.
 Иванов, Сергей Никитич — белоэмигрант, командир первого батальона РОА, сформированного в 1943 году в Пскове.
 
 
 
 
 Иванов, Сергей Степанович (1915—1941) — советский поэт, член Союза писателей СССР.
 
 Примечания